Beyond the Sunset: The Romantic Collection — перша збірка англійської групи Blackmore's Night, яка була випущена у 2004 році.

Композиції 
 Once in a Million Years – 4:33
 Be Mine Tonight – 2:55
 Wish You Were Here – 5:06
 Waiting Just for You – 3:18
 Durch den Wald zum Bach Haus – 2:35 
 Ghost of a Rose – 5:43 
 Spirit of the Sea – 4:53
 I Still Remember – 5:42
 Castles and Dreams – 3:36
 Beyond the Sunset – 3:47 
 Again Someday – 1:43
 Diamonds and Rust – 4:54
 Now and Then – 3:15 
 All Because of You – 3:34
 Written in the Stars – 4:49
 Morning Star – 4:41
 Play Minstrel Play – 3:59
 Minstrel Hall – 2:36 
 Under a Violet Moon – 4:23

Джерела 
 Beyond the Sunset: The Romantic Collection  allmusic
 Beyond the Sunset: The Romantic Collection last.fm

Альбоми Blackmore's Night